Adelard ist der Name folgender Personen:

 Adelard von Bath (um 1070–um 1160), englischer Gelehrter 
 Adel(h)ard von Corbie (um 752–826), Abt und Heiliger, siehe Adalhard (Karolinger)

Siehe auch:
 Adalhard